Drevina ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Drevina (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Inta Kļimoviča-Drēviņa (* 1951), lettische Sprinterin